Lante della Rovere ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lante Montefeltro della Rovere (1762–1818), italienischer Geistlicher, Kardinaldiakon von S. Eustachio
 Federico Marcello Lante della Rovere (1695–1773), stadtrömischer Geistlicher, Titularerzbischof von Petra in Palaestina
 Joseph Ignaz Lante della Rovere, 1720–1721 Bischof von Wiener Neustadt
 Lucrezia Lante della Rovere (* 1966), italienische Schauspielerin
 Marcello Lante della Rovere (1561–1652), italienischer Geistlicher, Bischof von Ostia